Jurgis Karnavičius ist der Name folgender Personen:

 Jurgis Karnavičius (Komponist) (1884–1941), litauischer Komponist 
 Jurgis Karnavičius senior (1912–2001), litauischer Pianist und Musikpädagoge
 Jurgis Karnavičius junior (* 1957), litauischer Pianist und Musikpädagoge